

Екселсіор — місто, штат Міннесота
 Екселсіор — місто в окрузі Сок, штат Вісконсин